Малый Патом — река в Бодайбинском районе Иркутской области и Олёкминском районе Якутии, правый приток Лены.

Длина реки — 136 км. Площадь водосборного бассейна — 3520 км². Впадает в Лену на расстоянии 2323 км от её устья.

На участке реки в Бодайбинском районе ведётся промышленная добыча россыпных месторождений золота.

Данные Государственного водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Ленскому бассейновому округу.
 Код водного объекта 18030300212117200007651

Притоки Малого Патома

Примечания

Литература 
 

Притоки Лены
Реки Бодайбинского района
Реки Олёкминского района